Anglia:
 Hare Warren – osada w hrabstwie Hampshire
 Hare Hatch – wieś w hrabstwie ceremonialnym Berkshire

Osoby:
 Frode Håre – norweski skoczek narciarski
 John Hare, 1. wicehrabia Blakenham – brytyjski arystokrata i polityk
 Richard Hare – angielski etyk
 Truxtun Hare – amerykański sportowiec
 William Hare, 5. hrabia Listowel – brytyjski arystokrata i polityk

Inne:
 Hare – Indianie
 Hare Kryszna – hinduistyczna tradycja religijna
 Hare Raising Havoc – komputerowa gra zręcznościowa

Zobacz też:
 Falling Hare